FK Madost Bosilegrad (Mladost, Mladost Bosilegrad; srpski i bugarski ФК Младост Босилеград) je nogometni klub iz Bosilegrada, Pčinjski okrug, Republika Srbija.  
U sezoni 2017./18. nastupa u Pčinjskoj okružnoj ligi, ligi petog stupnja nogometnog prvenstva Srbije.

O klubu 
Klub je osnovan 1975. godine.

Uspjesi 
 Pčinjska okružna liga
 prvak: 2017./18.

Pregled po sezonama

Poveznice 
 srbijasport.net, FK Mladost Bosilegrad, profil kluba
 srbijasport.net, FK Mladost Bosilegrad, rezultati po sezonama 
   sdmladost.org, Sportsko društvo "Mladost" Bosilegrad

Izvori 
  sdmladost.org, FK Mladost , prostupljeno 4. svibnja 2018. 
  

Mladost